Dixie steht für:

 Dixieland, kurz Dixie, Synonym für die US-Südstaaten
 Dixieland (Jazz), kurz Dixie, eine Musikrichtung 
 Dixie (Lied), US-amerikanisches Volkslied
 eine Figur aus der Zeichentrickserie Pixie und Dixie
 Dixie (Film), US-amerikanischer Musicalfilm aus dem Jahr 1943
 Dixie Brewery, Brauerei in New Orleans
 Dixie County, im Bundesstaat Florida, Vereinigte Staaten
 Dixie National Forest, Nationalforst in Utah, Vereinigte Staaten

— Personen:

 Florence Dixie (1855–1905), britische Schriftstellerin
 Joe Dixie (1924–1992), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Rufname von Hans-Jürgen Dörner (1951–2022), deutscher Fußballspieler und -trainer

— Fahrzeughersteller:

 Dixie Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1916)
 Dixie Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1916–1923)
 Southern Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Dixie (1908–1910)

— Schiffe der United States Navy:

 USS Dixie (1893), ein Kreuzer und späteres Versorgungsschiff
 USS Dixie (AD-14), ein Versorgungsschiff

— Namensbestandteil folgender Musikgruppen:

 Dixie Chicks, US-amerikanische Country-Band
 Dixie Dregs, Progressive-Rock-Band
 Hayseed Dixie, US-amerikanische Band
 Little Lisa Dixie, US-amerikanische Country-Sängerin
 The Dixie Cups, US-amerikanisches Gesangstrio
 The Dixie Hummingbirds, US-amerikanische Gospel-Gesangsgruppe

— Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dixie (Alabama)
 Dixie (Arizona)
 Dixie (Arkansas)
 Dixie (Florida)
 Dixie (Georgia)
 Dixie (Idaho)
 Dixie (Indiana)
 Dixie (Kalifornien)
 Dixie (Kentucky)
 Dixie (Louisiana)
 Dixie (Mississippi)
 Dixie (Missouri)
 Dixie (Nevada)
 Dixie (North Carolina)
 Dixie (Ohio)
 Dixie (Tennessee)
 Dixie (Texas)
 Dixie (Virginia)
 Dixie (Washington)
 Dixie (Harrison County, West Virginia)
 Dixie (Nicholas County, West Virginia)

— im NRHP gelistete Objekte:

 Dixie Coca-Cola Bottling Company Plant, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 77000428
 Dixie Court Hotel, in West Palm Beach, Florida, ID-Nr. 86001723
 Dixie Crystal Theatre, in Clewiston, Florida, ID-Nr. 98001202
 Dixie Garage, in West Baden Springs, Indiana, ID-Nr. 01000983
 Dixie Gas Station, in Meridian, Mississippi, ID-Nr. 79003389
 Dixie Greyhound Bus Lines Complex, in Memphis, Tennessee, ID-Nr. 03001193
 Dixie High School, in Dixie, Washington, ID-Nr. 81000593
 Dixie Highway-Hastings, Espanola and Bunnell Road, in Espanola, Florida, ID-Nr. 05000311
 Dixie Highway Historic District, in Lakeside Park, Kentucky, ID-Nr. 88000146
 Dixie Hotel, Hotel Kelley, in Gainesville, Florida, ID-Nr. 82002369
 Dixie Hunt Hotel, in Gainesville, Georgia, ID-Nr. 85001057
 Dixie Library Building, in Orangeburg, South Carolina, ID-Nr. 85002336
 Dixie Plantation House, in Franklin, Louisiana, ID-Nr. 87000851
 Dixie Schoolhouse, in San Rafael, Kalifornien, ID-Nr. 72000236
 Dixie Theatre, in Ruston, Louisiana, ID-Nr. 93001105
 Dixie Walesbilt Hotel, in Lake Wales, Florida, ID-Nr. 90001273

Siehe auch:
 Dixi
 DIXY
 Winn-Dixie